Haloclavidae är en familj av koralldjur som beskrevs av Addison Emery Verrill 1899. Enligt Catalogue of Life ingår Haloclavidae i ordningen havsanemoner, klassen Anthozoa, fylumet nässeldjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Athenaria, klassen Hexacorallia, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Haloclavidae 25 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Haloclavidae